Cette page recense les différentes o (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement de deux lettres O.

Codes 
 OO, Oman, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.
 OO, SkyWest Airlines, selon la liste des codes IATA.
 OO, Belgique, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

Sigles 
 OO, object oriented ou orienté objet, un type de programmation ou de langage, en informatique (voir aussi les langages orientés objet)
 OO, Ore / Oil carrier ou navire transporteur combiné minéralier et pétrolier
 OpenOffice.org, suite bureautique libre, plus souvent abrégé en OO.o

Toponymie 
 Oô, commune française du département de la Haute-Garonne, située non loin du lac d'Oô.
 Lac d'Oô, lac des Pyrénées
 Neste d'Oô, rivière des Pyrénées

Autres 

 Oo, oO, oo, OO (éventuellement avec tiret bas, par exemple O_o), émoticônes exprimant la surprise
 O-O (avec deux lettres O en majuscule), notation du petit roque aux échecs
 Ꝏ (en minuscule : ꝏ), lettre additionnelle de l’alphabet latin
 Oo, genre d'opilions.

Voir aussi 
 O0
 OO (« double-zéro », ou « Doublo ») : échelle 1:76 en modélisme ferroviaire, pratiquée presque exclusivement au Royaume-Uni.

Code